Habberley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Habberley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire